Метју Луис (; рођен 27. јуна 1989. у Хорсфорту) енглески је филмски, телевизијски и позоришни глумац најпознатија по улози Невила Лонгботома у филмском серијалу Хари Потер.

Филмографија 

|-
|1995.|| Некакав живот||-{ Some Kind of Life}-|| Џонатан Тејлор||ТВ филм
|-
| 2001. || Хари Потер и Камен мудрости ||-{Harry Potter and the Philosopher's Stone}-|| Невил Лонгботом || 
|-
| 2002. || Хари Потер и Дворана тајни || -{Harry Potter and the Chamber of Secrets}-|| Невил Лонгботом|| 
|-
| 2004. || Хари Потер и Затвореник из Аскабана || -{Harry Potter and the Prisoner of Azkaban}-||Рон Визли|| 
|-
| 2005. || Хари Потер и Ватрени пехар ||-{Harry Potter and the Goblet of Fire}- || Невил Лонгботом||
|-
| 2005. || Хари Потер и Ред феникса || -{Harry Potter and the Order of the Phoenix}-|| Невил Лонгботом|| 
|-
| 2009. || Хари Потер и Полукрвни принц ||-{Harry Potter and the Half-Blood Prince}- || Невил Лонгботом||
|-
| 2010. || Хари Потер и реликвије Смрти: Први део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1}-|| Невил Лонгботом||
|-
| 2011. || Хари Потер и реликвије Смрти: Други део ||-{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2}- || Невил Лонгботом||
|-
| 2012. || Пустош ||-{Wasteland}- || Дод||
|-
| 2013. || Продавница слаткиша ||-{The Sweet Shop}- || репоретер||
|-
| 2016. || Ја пре тебе ||-{Me Before You}- || Патрик||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|1996.|| Делзил и Паско||-{Dalziel and Pascoe}-|| Дејви Плеси||Епизода: -{An Advancement of Learning}-
|-
|1999.|| Откуцај срца||-{Heartbeat}-|| Алан Квигли||Епизода: -{Hollywood or Bust}-
|-
|2000.|| Тамо где је срце||-{Where the Heart Is}-|| Били Биван||Епизода: -{Things Fall Apart}-
|-
|2012.|| Синдикат||-{The Syndicate}-|| Џејми Бредли||5 епизода
|-
|2014–2015.|| Јединица Блустоун 42||-{ Bluestone 42}-|| Десетар Гордон Хаус||13 епизода
|-
|2015.|| Смрт у рају||-{Death in Paradise}-|| Доминик Клајдон||Епизода: -{ 4.7}-
|-
|2022.|| Хари Потер 20. годишњица: Повратак у Хогвортс ||-{Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts}-|| самог себе || специјал окупљања
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1989.
Људи из Лидса
Енглески глумци
Глумци у филмском серијалу Хари Потер